Хельбинг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хельбинг, Карл-Хайнц (род. 1957) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Хельбинг, Ференц (1870—1958) — венгерский художник-график.